Fruktowe (ukrainisch ; russische Entsprechung Fruktowoje/Фруктовое) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Stadt Sewastopol, Rajon Nachimow, siehe Fruktowe (Sewastopol)

 Siedlung in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Fruktowe (Melitopol)